Der Brick Award ist eine Auszeichnung die seit 2004 für herausragende Bauten aus Ziegelprodukten alle zwei Jahre vergeben und vom österreichischen Unternehmen Wienerberger veranstaltet wird.

Eine internationale Jury renommierter Architekten und Architekturkritiker kürt die eingereichten Projekte. Für den Brick Award 2012 wurden 50 Projekte aus 28 Ländern und fünf Kontinenten nominiert und ist mit insgesamt 27.000 Euro dotiert.

Preisträger 

 2004: Josef Pleskot aus Tschechien für seine Fußgängerpassage unter dem Prager Hradschin.
 2006: Ferenc Csagoly und Ferenc Keller für einen Wohn- und Bürokomplex integriert in die historische Umgebung in Pécs.
 2008: Museum Kolumba in Köln, welches vom Architekten Peter Zumthor gestaltet wurde.
 2010: Neues Landesforum und Landesparlament des Fürstentums Liechtenstein vom Architekturstudio Hansjörg Göritz

Bücher 

 brick '04. (Gebundene Ausgabe) ISBN 3766715992
 brick '06. Die beste europäische Ziegelarchitektur. Brick Award 2006 (Gebundene Ausgabe) ISBN 3766716654
 brick '08. Die beste Ziegelarchitektur. Brick Award 2008 (Gebundene Ausgabe) ISBN 3766717413
 brick '10. Die beste Ziegelarchitektur. (Gebundene Ausgabe) ISBN 376671824X

Weblinks 
 Offizielle Website zum Brick Award 2008 (englisch)
 Offizielle Website zum Brick Award 2010 (englisch)
 Offizielle Website zum Brick Award 2012 (englisch)

Einzelnachweise 

Architekturpreis
Erstverleihung 2004